El pes lleuger va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 21 i el 24 d'agost de 1920. El pes lleuger era la quarta categoria més lleugera en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin fins a 61,2 kg. Hi van prendre part 16 atletes de 10 nacions diferents.

Medallistes

Quadre

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - Anvers 1920  a sports-reference.com

Lleuger